O Gobiconodon luoianus é uma espécie extinta de mamíferos carnívoros do gênero Gobiconodon que viveu na China no aptiano, entre 125 e 112 milhões de anos atrás. Pertencia a família Gobiconodontidae da ordem triconodonta.

Mamíferos pré-históricos